Parapiophila är ett släkte av tvåvingar. Parapiophila ingår i familjen ostflugor. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Ostflugor
Parapiophila